Demitz steht für:
 Demitz-Thumitz, Gemeinde mit gleichnamigem Hauptort im Landkreis Bautzen

Demitz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Jürgen Demitz (1946–1989), deutscher Opernsänger (Bariton)